Владимир Цыганов: Цыганов, Владимир Валентинович (род. 1966) — советский и российский биатлонист.
 Цыганов, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский российский легкоатлет, тренер по триатлону.